Михаи́л Петро́в:
 Петров, Михаил Алексеевич (1905—?) — деятель НКВД СССР.
 Петров, Михаил Арсеньевич (1899—1975) — советский учёный-электротехник, доктор технических наук, профессор.
 Петров, Михаил Владимирович (1937—2005) — актёр театра и кино, народный артист Белоруссии.
 Петров, Михаил Георгиевич (1917—1998) — лётчик-ас, Герой Российской Федерации.
 Петров, Михаил Григорьевич (1938—2015) — писатель, лауреат литературных премий.
 Петров, Михаил Захарович (1922—1944) — командир танковой роты, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Иванович (1918—1944) — партизан, разведчик и диверсант, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Илларионович (1919—1998) — командир батальона соединения партизанских отрядов, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Константинович (1924—1987) — русский философ, теоретик науки, культуролог, историк.
 Петров, Михаил Матвеевич (1780—1858) — полковник, герой Отечественной войны 1812 года.
 Петров, Михаил Назарьевич (1826—1887) — историк, профессор Харьковского университета.
 
 Петров, Михаил Осипович (1898—1943) — генерал-майор артиллерии.
 
 Петров, Михаил Платонович (1906—1978) — российский физикогеограф и ботаник.
 Петров, Михаил Прокофьевич — российский архитектор, первый городской архитектор Таганрога.
 Петров, Михаил Тимофеевич (1910—1945) — начальник штаба полка, подполковник, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Трофимович (1924—2013) — российский писатель.
 Петров, Михаил Фёдорович (1938—2009) — российский художник, Заслуженный художник России. Примечания